Zinngeschrei steht für:

 ein Geräusch beim Verbiegen von metallischem Zinn, siehe Zinn #Eigenschaften
 Zinngeschrei (Günter Eich), Hörspiel (1955) von Günter Eich